Örgryte Idrottssällskap (ÖIS) is een in 1887 opgerichte Zweedse voetbalclub uit Göteborg. Örgryte verwijst naar de gelijknamige stadswijk van Göteborg, ten oosten van het stadscentrum. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Gamla Ullevi.

In de beginperiode van de club was de club erg succesvol. Tussen 1896 en 1913 werd de club elf maal landskampioen. Daarna ging het steeds minder. Sinds de invoering van de Allsvenskan in 1924 werd alleen in 1926, 1928 en 1985 het kampioenschap nog binnengehaald en in 2000 de Beker van Zweden.

De club speelde in totaal 56 seizoenen (2009 voor het laatst) op het hoogste niveau en speelt in 2010 voor het 24ste seizoen op het tweede niveau. In 2011 werd de club naar het derde niveau teruggezet waarop het in 2012 de Södra poule won. De club kon slechts een jaar in de Superettan verblijven.

Erelijst
Landskampioen (12x)
1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985
Allsvenskan (2x)
1926, 1928
Division 1 Södra (1x)
 2012
Bekerwinnaar (1x)
2000

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Örgryte IS

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe link
 Officiële website

Zweedse voetbalclub
Sportclub in Göteborg